Дьенеш () — венгерская фамилия.

Известные носители:
 Дьенеш, Валерия (1879—1978) — родоначальница свободного танца и танца модерн в Венгрии.
 Дьенеш, Золтан Пал (1916—2014) — венгерский математик, психолог и педагог.